Ла Донсеља има више значења:

 Ла Донсеља (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Донсеља (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Донсеља (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Донсеља (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Донсеља (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику